Антон — багатозначний термін:
 Антон — чоловіче ім'я латинського походження.
 Антон — муніципалітет у Франції.
 Антон — село в Болгарії.
 Антон — община в Болгарії.
 Антон (син Геракла) — персонаж античної міфології, син Геракла та пращур римського роду Антоніїв.

Прізвище 

 Вернер Антон — німецький військовик
 Георге Антон — молдовський футболіст
 Давід Антон Гіхарро — іспанський шахіст